Группу 5 отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 1980 составили сборные Люксембурга, Франции, Чехословакии и Швеции. Путёвку в финальную часть получила сборная Чехословакии, занявшая первое место.

Таблица группы 5 
{|
|-
|

|

|}

Результаты матчей 
Время начала матчей — местное

Лучший бомбардир 
  Мариан Масный — 4 мяча

Примечания

Ссылки 
 Евро 1980 на официальном сайте УЕФА
 Русскоязычная страница турнира на официальном сайте УЕФА

Футбол в Европе в 1978 году
Футбол в Европе в 1979 году
Отборочный турнир